Die First Division 1986/87 war die 48. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Omonia Nikosia.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Plätze auf 16 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Für den UEFA-Pokal war der Drittplatzierte startberechtigt, da der Vizemeister für ein Jahr von der UEFA gesperrt wurde. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1986
Fußballsaison 1986/87